Косьця́нский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Великопольское воеводство. Центр повета — город Косьцян. Занимает площадь 722,53 км². Население — 79 028 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Косьцян, Чемпинь, Кшивинь, Смигель
 городские гмины: Косьцян
 городско-сельские гмины: Гмина Чемпинь, Гмина Кшивинь, Гмина Смигель
 сельские гмины: Гмина Косьцян

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Великопольского воеводства